ISO 9 — международный стандарт, определяющий систему транслитерации кириллических алфавитов славянских и неславянских языков посредством латиницы.

Главным преимуществом ISO 9 перед другими подобными системами является его полная однозначность. Каждой кириллической букве соответствует одна буква латинского алфавита, или сочетание буквы латинского алфавита с различными диакритическими знаками. Это позволяет точно передавать кириллический оригинал и производить обратную транслитерацию, даже если язык не распознан.

Ранние версии стандарта (ISO/R 9:1954, ISO/R 9:1968, ISO 9:1986) были основаны на международной системе для образования по языкознанию (научная транслитерация), и отличались применением односторонней транслитерации, в пользу фонетического представления.

ГОСТ 7.79—2000 
В следующих странах:
 Россия
 Армения
 Азербайджан
 Белоруссия
 Казахстан
 Киргизия
 Таджикистан
 Туркмения
 Узбекистан
ISO 9 введен в действие непосредственно, в качестве государственного стандарта , который представляет собой аутентичный текст ISO 9:1995 «Информация и документация. Транслитерация кириллических букв латинскими. Славянские и неславянские языки».

Стандарт распространяется на правила транслитерации средствами латинского алфавита отдельных букв, слов, выражений, а также связанных текстов на языках, письменность которых базируется на кириллическом алфавите. Правила согласно настоящему стандарту применяют везде, где требуется обеспечить однозначное представление кириллического текста латинскими буквами и возможность алгоритмического восстановления текста в исходной кириллической записи, в частности при передаче документов по компьютерным сетям.

Стандарт не распространяется на правила передачи латинскими буквами звукового облика слов, записанных кириллицей.

Правила представления национальных географических наименований на картах определяются руководящими документами соответствующих картографических служб.

Небуквенные знаки письма (знаки препинания и др.), при транслитерации сохраняются, как правило, без изменения.

Таблицы приведенные в стандарте, однозначно определяют переход от кириллических букв к латинским для славянских языков: белорусского, болгарского, македонского, русского и украинского языка, а также для неславянских языков.

Представление боснийского, сербского и черногорского текста латинскими буквами осуществляется при помощи национальной системы письма гаевица, используемой в этих славянских языках, а также в неславянских языках наряду с кириллицей.

Таблицы

Табл. 1. Транслитерация по системе А

Табл. 2. Транслитерация по системе Б

Табл. 3. Небуквенные знаки кириллицы

Пример использования 
Вот пример транслитерации по ГОСТ 7.79—2000 (ISO 9). Текст — отрывок из гимна России:

См. также 
 Транслит
 Транслитерация

Примечания

Ссылки 
 Транслитерация — Коллекция документов в формате PDF, посвящённая различным системам транслитерации нелатинских систем письма, включает в себя ISO 9.
 Стандарт ISO 9:1995 на сайте ISO.org
 ГОСТ 7.79—2000 на сайте docs.cntd.ru
 Translitor.net — Онлайн сервис транслитерации Кириллицы
 Русский транслитератор — Онлайн транслитератор, поддерживающий Стандарт ISO 9:1995 и ГОСТ 7.79—2000 (систему Б)
 ISO 9 транслитератор — Онлайн транслитератор по стандарту ISO 9:1995 (система А)
 aylandirow.tmf.org.ru — транслитератор, поддерживающий ISO9A, сохраняющий оформление сайта.
 

Алфавиты
9
9